šilj, biljni rod
 glavičasti šilj
 smeđi šilj
 šilj (utvrdno graditeljstvo)